Редкодуб — хутор в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Иващенковского сельского поселения.

Описание 
Расположен в восточной части области, в 31 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

Интересные факты 

В 1970-е годы в состав хутора Редкодуб был включен маленький хуторок Двороруб (к востоку от основного хутора), ранее отдельно входивший в перечень населенных пунктов тогдашнего Иващенковского сельского совета, но впоследствии загадочным образом из него исчезнувший. Возник он в начале двадцатого столетия, в годы столыпинских реформ, когда многие крестьяне получили возможность обрести землю и жить собственным двором, — перебравшись на выселки. Жители по-прежнему местом своего жительства называют Двороруб.

Известные люди 
 Петренко, Екатерина Семеновна (1927 — 1981) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1950).

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)